Fraternidade Congregacional Internacional, ou International Congregational Fellowship
 Federação Internacional de Canoagem
 International Coach Federation
 Intelligent Community Forum

Desambiguações de siglas